Corbacho puede referirse a:

 Celestino Corbacho (1949-), un político español.
 José Corbacho (1965-), un humorista y director de cine español.
 Alberto Corbacho (1984-), un baloncestista español.
 Corbacho, forma castellanizada del título del Corbaccio, obra de Giovanni Boccaccio.
 El Corbacho, nombre con el que es conocida la obra también llamada El Arcipreste de Talavera, de Alfonso Martínez de Toledo.